Personen:
Amílcar Cabral, Guinee-Bissause vrijheidsstrijder en politicus
Gonçalo Velho Cabral, Portugees ontdekkingsreiziger
Jerson Cabral, Nederlandse voetballer
Luis Cabral, Guinee-Bissause politicus
Pedro Álvares Cabral, Portugese zeevaarder en ontdekkingsreiziger
Pedro Caldeira Cabral, Portugese musicus, componist en onderzoeker
Rafael Cabral, Braziliaans voetballer
Adilson Tavares Varela, Kaapsverdiaans-Zwitsers voetballer, kortweg Cabral genoemd 

Plaats:
Cabral (gemeente), gemeente in de Dominicaanse Republiek.